Катастрофа Ту-134 в Пномпене — авиационная катастрофа, произошедшая 3 сентября 1997 года близ Пномпеня с самолётом Ту-134Б-3 авиакомпании Vietnam Airlines, выполнявшим международный рейс VN815 Хошимин (Вьетнам) — Пномпень (Камбоджа). В результате погибли 64 человека — крупнейшая авиакатастрофа в истории Камбоджи и в истории компании Vietnam Airlines.

Катастрофа 
Самолёт заходил на посадку в аэропорту Пномпеня в сильный дождь, из-за чего видимость была сильно ограничена. Он находился на высоте около 2000 метров, когда с бортом связался диспетчер и предложил более удобный из-за ветра заход с западной стороны, после чего связь прервалась. Однако самолёт продолжил спуск, пока через три минуты левым крылом не зацепил деревья. После этого лайнер начал было набор высоты, но, пролетев почти 200 метров, упал на рисовое поле и взорвался. До начала ВПП лайнер не долетел около 300 метров (по другим данным — около 600 метров). Несмотря на сильный ливень, пожар на месте падения продолжался в течение часа.

Пассажиры 
Помимо 6 членов экипажа (все — из Вьетнама) на самолёте находились 60 пассажиров, из которых 21 был из Тайваня, 21 — из Южной Кореи, 5 — из Гонконга (при этом один из них имел британское гражданство), 3 — из Камбоджи, 2 — из Китая, 2 — из Вьетнама, 2 — из Австралии, и по одному из Великобритании, Канады и Японии. Национальность одного пассажира не установлена.

Считалось, что в катастрофе выжил лишь один пассажир — годовалый ребёнок-тайванец, а остальные 65 человек погибли. Позже был найден ещё один уцелевший пассажир — 4-летний мальчик-вьетнамец, которого поначалу приняли за местного жителя. Таким образом, число жертв составляет 64 человека.

Расследование 
Комиссию по расследованию катастрофы возглавлял Шок Шамбар (). Оцепление вокруг места падения самолёта было поставлено лишь через несколько часов, в течение которых местные жители мародёрствовали. Из трёх бортовых самописцев эксперты нашли лишь один, поэтому властям пришлось обратиться к населению, с просьбой вернуть остальные за награду. Вскоре фермеры принесли ещё один, за который им выплатили награду в 200 американских долларов. В расследовании катастрофы помогали и российские специалисты.

Причина 
26 мая 1998 года были оглашены выводы комиссии, согласно которым причиной катастрофы стала ошибка командира судна — 59-летнего Фам Ван Тьеу (). Он продолжил спуск с 2000 метров, игнорируя просьбы первого помощника и бортинженера об уходе на второй круг. Лишь когда самолёт снизился до 30 метров и стал цеплять деревья, капитан осознал, что они вовсе не над ВПП и потянул штурвал на себя, дав команду бортинженеру на перевод двигателей на взлётный режим. Однако самолёт уже развернуло влево, отказал один из двигателей, что привело к резкому падению силы тяги. В итоге самолёт рухнул на землю.

См. также 
 Авиационные происшествия с Ту-134

Примечания 

События 3 сентября
Сентябрь 1997 года
1997 год во Вьетнаме
1997 год в Камбодже
Авиакатастрофа
1997 год в метеорологии
Авиационные происшествия с Ту-134
Авиационные происшествия 1997 года
Авиационные происшествия в Камбодже
Авиационные происшествия Vietnam Airlines
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Авиационные происшествия вследствие неблагоприятных погодных условий